Michał Sokolnicki ist der Name folgender Personen:

* Michał Sokolnicki (General) (1760–1816), polnischer General
 Michał Sokolnicki (Diplomat) (1880–1967), polnischer Diplomat und Historiker